Malonogometni klub "Lošinj" (MNK "Lošinj"; "Lošinj" Mali Lošinj; Lošinj) je futsal (malonogometni) klub iz Malog Lošinja, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. MNK "Lošinj" se natjecao u "2. HMNL - Zapad".

O klubu 
Mali nogomet se na Lošinju počeo igrati potkraj šezdesetih godina 20. stoljeća, te su organizirani turniri, razna gradska natjecanja i otočka liga.  
2006. godine je osnovan MNK "Lošinj", te se ta odina smatra službenom za početak igranja futsala na Lošinju. MNK "Lošinj" je od sezone 2006./07. postao član "2. HMNL - Zapad", u kojoj se natjecao uz povremene prekide. 
klub je nastupao po raznim turnirima, poput "Kutije šibica" i "ZG Winter Cup-a", te drugih. 
  
Od sezone 2020./21. MNK "Lošinj" se nanovo natjecao u "2. HMNL - Zapad". Prestao je sudjelovati u natjecanjima.

Uspjesi

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Mali Lošinj

Vanjske poveznice 
 mnk-losinj.hr 
 mnk-losinj.hr, wayback arhiva  
 MNK Lošinj, facebook stranica 
 crofutsal.com, MNK Lošinj 
 kutija-sibica.hr, MNK LOŠINJ

Izvori 
 
 mnk-losinj.hr, Klub, wayback arhiva 
 crofutsal.com, Izdvojeno | Lošinjski futsal, objavljeno 30. prosinca 2010., pristupljeno 30. listopada 2020. 
 futsalplanet.com, Losinj Mali Losinj, wayback arhiva 
 poslovna.hr, MALONOGOMETNI KLUB LOŠINJ 
 fininfo.hr, MNK "LOŠINJ" 
 bisnode.hr, MALONOGOMETNI KLUB "LOŠINJ" 
 companywall.hr, MNK "LOŠINJ" 
  

Malonogometni klubovi u Primorsko-goranskoj županiji
Mali Lošinj